Zoutschade (bouwkunde), gaat over beschadigingen aan constructies door kristallisatie van zouten in bouwmaterialen.
Zoutschade (biologie), gaat over schade aan planten en vruchten ten gevolge van zouten.